Са́ймон Мо́нтагью Макбе́рни (; род. 25 августа 1957, Кембридж) — английский актёр, сценарист и режиссёр.

Биография 
Отец — американский археолог, работавший в Великобритании. Саймон закончил Кембридж по специальности Английская литература. После смерти отца (1979) переехал во Францию, где учился театральному искусству в Институте Жака Лекока. В 1983 году создал театральную компанию «Соучастие». Активно работает как актёр в кино и на телевидении, выступает как драматург и сценарист.

В 2012 году был главным гостем Авиньонского театрального фестиваля.

Творчество

Роли в кино 

 : Кафка / Kafka (реж.: Стивен Содерберг)
 : Том и Вив / Tom & Viv
 : Быть человеком / Being Human
 : Месмер / Mesmer (реж.: Роджер Споттисвуд)
 : Лесной царь / Der Unhold ([реж.: Фолькер Шлёндорф)
 : Кузина Бетта / Cousin Bette
 : Онегин / Onegin (реж.: Марта Файнс)
 : Эйзенштейн / Eisenstein (реж.: Ренни Бартлетт; заглавная роль)
 : День расплаты / The Reckoning (реж.: Пол Макгиган)
 : Золотая молодежь / Bright Young Things (реж.: Стивен Фрай)
 : Маньчжурский кандидат / The Manchurian Candidate (реж.: Джонатан Демми)
 : Друзья с деньгами / Friends with Money
 : Последний король Шотландии / The Last King of Scotland (реж.: Кевин Макдональд)
 : Золотой компас / His Dark Materials: The Golden Compass (реж.: Крис Вайц)
 : Герцогиня / The Duchess
 : Совокупность лжи / Body of Lies (реж.: Ридли Скотт)
 : Робин Гуд / Robin Hood (реж.: Ридли Скотт)
 : Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 / Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I (реж.: Дэвид Йейтс)
 : Джейн Эйр / Jane Eyre
 : Шпион, выйди вон! / Tinker Tailor Soldier Spy (реж.: Томас Альфредсон)
 : Магия лунного света / Magic in the Moonlight (реж.: Вуди Аллен)
 : Вселенная Стивена Хокинга / The Theory of Everything
 : Случайная вакансия / The Casual Vacancy (реж.: Джонни Кэмпбелл)
 : Миссия невыполнима: Племя изгоев / Mission: Impossible — Rogue Nation (реж.: Кристофер Маккуорри)
 : Союзники / Allied (реж.: Роберт Земекис)
 : Сибирь / Siberia (реж.: Абель Феррара)
 : Носферату / Nosferatu (реж.: Роберт Эггерс)

Избранные театральные постановки 
 Улица крокодилов (по Бруно Шульцу; 1992)
 The Three Lives of Lucie Cabrol (по Джону Бёрджеру; 1994)
 Из дома вышел человек (по Д. Хармсу; 1994)
 Кавказский меловой круг (Бертольт Брехт; 1997)
 Стулья (Ионеско; 1997)
 «Mnemonic» (1999)
 Свет (по Торгни Линдгрену; 2000)
 Исчезновение слона (по Харуки Мураками; 2003)
 Мера за меру (Шекспир; 2004)
 Конец игры (С. Беккет; 2004)
 «A Disappearing Number» [2007, спектакль был посвящён памяти Марка Вайля, )
 Карьера Артуро Уи (Бертольт Брехт; 2008, Нью-Йорк)
 Все мои сыновья (Артур Миллер; 2008, Нью-Йорк)
 История Сюнкин (по Дзюнъитиро Танидзаки; 2009)
 Собачье сердце (опера А. Раскатова по М. Булгакову; Голландская национальная опера, Английская национальная опера — 2010; Ла Скала — 2013, Лионская опера — 2014)
 Мастер и Маргарита (по Булгакову; 2011, спектакль показан в Авиньоне)
 Волшебная флейта (опера, Голландская национальная опера — 2012; Английская национальная опера — 2013; Экс-ан-Прованский оперный фестиваль — 2014)
 Похождения повесы (опера, Экс-ан-Прованский оперный фестиваль — 2017; Голландская национальная опера — 2018; МАМТ — 2019)

Примечания

Ссылки 
 Сайт театральной компании Complicite
 
 Саймон Макберни на сайте «КиноПоиск»

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Офицеры ордена Британской империи
Лауреаты премии Лоренса Оливье
Оперные режиссёры